Выжелесское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Спасском районе Рязанской области.

Административный центр — село Выжелес.

История 
Выжелесское сельское поселение образовано в 2006 г. из Выжелесского, Дегтянского и Иванковского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Спасского района Рязанской области